Le mot Bimaru peut désigner :

 BIMARU, un acronyme désignant les quatre États les plus pauvres de l'Inde.
 Le bimaru ou bataille navale solitaire, un jeu de logique.